Timoer kan slaan op:
 Timoer Lenk (1336-1405), Mongools veroveraar en stichter van de dynastie der Timoeriden
 Timoer Shah (1748-1793), koning van Afghanistan